Mankiewicz:
 Andrzej Mankiewicz
 Czesław Mankiewicz
 Herman Jacob Mankiewicz
 Joseph Leo Mankiewicz
 Lech Mankiewicz
 Piotr Mankiewicz